Алексей Копылов:
 Копылов, Алексей Николаевич (1924—2007) — советский и российский историк.
 Копылов, Алексей Михайлович (род. 1949) — советский и российский учёный-химик.